

Localidades

Copeland (Kansas)
Copeland (Oklahoma)

Copeland (borough)

Pessoas
Adam Copeland
Edwin Bingham Copeland
Herbert Faulkner Copeland
Kenneth Copeland
Stewart Copeland

Outros
Copeland (banda)

Desambiguação